Miejscowości w USA:
 Chilhowee – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson
 Chilhowee – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Smyth
Gminy w USA:
 Chilhowee (ang. Chilhowee Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson